Александр Федорович:

 Александр Фёдорович — имя русских князей.
 Федорович, Александр — список тёзок.